Adrasteia (griechisch ) steht für:
 Adrasteia (Mythologie), eine kleinasiatische Berggöttin

in der antiken Geographie:
 Adrasteia (Mysien), Stadt in Mysien und umgebende Landschaft
 Adrasteia (Berg), Berg in Mysien mit einem Tempel der Adrasteia, etwa 4 km östlich vom heutigen Bandırma
 Adrasteia (Quelle), eine Quelle bei Nemea in Argolis (Pausanias 2,15,3)

Adrastea (lateinische Namensform) steht für:
 (239) Adrastea, ein Asteroid
 Adrastea (Mond), ein Jupitermond
 Adrastea (Herder), eine Zeitschrift (erschienen 1801–03) mit Texten von Johann Gottfried Herder
 Adrasteia Sangallensis, eine schweizerische Mittelschülerinnenverbindung